Кочерга — металлический прут для выгребания углей из печи.

Фамилия 
 Кочерга, Анатолий Иванович (род. 1949) — советский и украинский оперный певец.
 Кочерга, Антон Алексеевич (род. 1977) — российский футболист.
 Кочерга, Василий Михайлович (1904—1985) — советский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Кочерга, Виктор Герасимович (род. 1939) — украинский политик.
 Кочерга, Иван Антонович (1881—1952) — украинский советский драматург.
 Кочерга, Павел Евтихиевич (1911—1982) — Герой Советского Союза.
 Кочерга, Светлана Алексеевна (род. 1955) — советский и украинский филолог.
 Шолохов (Кочерга), Сергей Александрович (род. 1980) — российский футболист.

См. также 
 Кочергин
 Кочергино
 Кочерги